Angel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernand Angel
 Martin Vivian Angel